Diverses abbayes ont été consacrées à saint André :
 abbaye Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon, (département du Gard) ;
 abbaye Saint-André de Lavaudieu (Lavaudieu, département de la Haute-Loire) ;
 abbaye Saint-André de Meymac (Meymac, département de la Corrèze) ;
 abbaye Saint-André en Gouffern (La Hoguette, département du Calvados) ;
 Abbaye Saint-André-le-Bas (Vienne, département du Isère) ;
 Abbaye Saint-André-le-Haut (Vienne, département du Isère) ;
 abbaye Saint-André de Bruges à Sint-Andries (quartier de Bruges, en Belgique) ;
 abbaye Saint-André de la Cape (ou de la Cappe), abbaye aujourd'hui disparue, située à proximité de la ville d'Arles sur une île du Rhône (île de la Cappe).

Voir aussi 
 Liste d'abbayes et monastères
 

André
~